

Nederlandse personen
 Daan Huizing (1991), amateurgolfer
 Gonneke Huizing (1960), kinderboekenschrijfster
 Lammert Huizing (1916 - 1944), verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Lammert Huizing (1927 - 2013), auteur en journalist
 Matthijs Huizing (1960), politicus
 Rien Huizing (1931), nieuwslezer